Franciaország
Puisieux, település Pas-de-Calais megyében
Puisieux, település Seine-et-Marne megyében